Шраг Микола Ілліч (1894—1970) — український економіст і громадсько-політичний діяч.
 Шраг Ілля Людвігович (1847—1919) — український громадський і політичний діяч, чернігівський адвокат.

Див. також 
 Шраги — вправа в силовій гімнастиці.